Смешанная парная сборная Шотландии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из одного мужчины и одной женщины), представляет Шотландию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает «Королевский шотландский клуб кёрлинга» ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

Примечания

Ссылки 
 Шотландия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Королевского шотландского клуба кёрлинга

См. также 
 Смешанная парная сборная Великобритании по кёрлингу
 Мужская сборная Шотландии по кёрлингу
 Женская сборная Шотландии по кёрлингу
 Смешанная сборная Шотландии по кёрлингу
 Сборная Шотландии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Шотландии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Шотландии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Шотландии по кёрлингу

Шотландия
Кёрлинг в Шотландии
Кёрлинг